Жонкере́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 85 км на північний захід від Марселя, 10 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 528 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1378,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Жонкеретт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жонкеретт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз